Osoby o tym nazwisku:
 Anna Olimpia Mostowska – polska powieściopisarka
 Agnieszka Mostowska – polska biolożka